Александр Сивов: Сивов, Александр Владимирович (род. 1970) — советский и российский хоккеист. Тренер.
 Сивов, Александр Григорьевич (1904—1969) — советский геолог, палеонтолог.